Pound (englisch „Pfund“) steht für:

 eine anglo-amerikanische Gewichtseinheit, siehe Avoirdupois
 Name verschiedener Währungen, siehe Pfund (Währung)
 Pound (Software), eine Load-Balancing-Software
 £ oder ₤, das Pfundzeichen

Pound ist der Familienname folgender Personen:
 Caspar Pound (1970–2004), britischer Musiker, Produzent und Labelbetreiber
 Cuthbert W. Pound (1864–1935), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Dudley Pound (1877–1943), britischer Flottenadmiral
 Ezra Pound (1885–1972), US-amerikanischer Dichter
 John Pound (1829–1915), britischer Politiker, Lord Mayor of London
 Richard Pound (* 1942), kanadischer Schwimmer, Jurist und Sportfunktionär
 Robert Pound (1919–2010), kanadisch-US-amerikanischer Physiker
 Roscoe Pound (1870–1964), US-amerikanischer Botaniker, Jurist und Hochschullehrer
 Stephen Pound (* 1948), britischer Politiker
 Thaddeus C. Pound (1833–1914), US-amerikanischer Politiker

Pound ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pound (Virginia), im Wise County
 Pound (Wisconsin), im Marinette County
 Pound (Town), Town(ship) im Marinette County, Wisconsin

Pound als Teil von Firmierungen:
 Virtue & Pound Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Pound-Drever-Hall-Verfahren, Technik zur Stabilisierung der Frequenz von Lasern
 Pound-Rebka-Experiment, Test der allgemeinen Relativitätstheorie